Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Dianne Fromholtz 6–1, 2–6, 6–2.

Teste di serie 

 Tracy Austin (campionessa)
 Billie Jean King (semifinali)
 Assente
 Dianne Fromholtz (finale)

 Wendy Turnbull (finale)
 Anne Smith (quarti di finale)
 Barbara Potter (secondo turno)
 Lucia Romanov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1980